Ошман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ошман, Кеннет (1940—2011) — сооснователь и исполнительный директор компании ROLM.
 Ошман, Мануэла (род. 1965) — восточногерманская лыжница, призёрка чемпионата мира.